Palmetto (ital. ‚kleine Palme‘) steht für:
 Palmettopalme (Sabal palmetto)
 Zwergpalmettopalme (Sabal minor)
 Palmetto (Symbol), ein Freiheitssymbol von Sklaven

Palmetto heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palmetto (Alabama)
 Palmetto (Florida)
 Palmetto (Georgia)
 Palmetto (Kalifornien)
 Palmetto (Louisiana)
 Palmetto (Maryland)
 Palmetto (Mississippi)
 Palmetto (Missouri)
 Palmetto (South Carolina)
 Palmetto (Tennessee)
 Palmetto (Virginia)
 Palmetto Bay (Florida)
 Palmetto Beach (Alabama)
 Palmetto Bluff (South Carolina)
 Palmetto Estates (Florida)
 Palmetto Fort (South Carolina)
sowie:
 Palmetto (Nevada), Geisterstadt in Nevada
 Palmetto Pointh, Kap auf der Karibikinsel Barbuda

Palmetto, Sonstiges:
 Palmetto – Dumme sterben nicht aus, ein Kinofilm
 Palmetto (Zug), Zug von AMTRAK, der New York mit Savannah verbindet